gaur (rund), een rundersoort;
Gaur (Nepal), een stad in Nepal;
Gaur (West-Bengalen), een stad in de Indiase deelstaat West-Bengalen.